Ноттс (, ) — многозначное понятие.

Фамилия 
  (род. 1977) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клубов «Флорида Марлинс» и «Детройт Тайгерс».
 Ноттс, Дон (1924—2006) — американский актёр.

Другое 
 «Ноттс Каунти» — английский футбольный клуб.

См. также